Ракушка (мушля) — зовнішнє захисне скелетне утворення, що покриває тіло молюсківів і деяких інших безхребетних.

 «Ракушка» — повсякденна назва розбірного металевого автомобільного гаража.
 «Ракушка» — багатоцільовий десантний бронетранспортер БТР-МД.
 Ракушка — селище в Ольгинському районі Приморського краю Росії.

Див. також 
 Ракуша (значення)